Laud est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 un prénom médiéval français masculin qui vient du latin laudare, qui signifie « louer. » Il se fête le .
 saint Laud ou saint Lô († vers 565), évêque de Coutances. Il aurait été choisi par le peuple chrétien comme évêque de Coutances avant d’avoir atteint l’âge de trente ans, nécessaire à l’époque pour accéder à cette charge. Certains pensent qu’il aurait été élu par l'archevêque de Rouen. Dès son élection il organisa dans son diocèse de nombreuses paroisses et il obtint du roi Childebert que Briovère et sa région soient détachés du diocèse de Bayeux. Il installa à Briovère une villa où il se plaisait à résider.  Il est probable qu’il joua un rôle de premier plan dans l’organisation de l’Église franque.  Il meurt vers 565. Le premier lieu de sépulture aurait été l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de la Luzerne (canton de Saint-Lô).  Son culte se répandit dans l'Ouest de la France à la suite de la translation de ses reliques à Thouars (Deux-Sèvres) près d'Angers où elles furent mises à l'abri des invasions viking normandes (), d’abord au château puis dans la fameuse croix en or à deux croisillons dite « croix de Saint-Lô » dont la forme figure dans les armes de la province de lorraine. Grâce à Jacques de Matignon, l’église Notre-Dame recouvrait les reliques en 1679. Sauvées de la profanation en 1794 par les abbés Jéhan et Hébert, elles furent également sauvées de la destruction en 1944 par  de Chivré.  Dans l’église Notre-Dame deux vitraux modernes, la porte nord du parvis et une statue de pierre évoquent sa figure.
 William Laud  (°1573 - †1645), un archevêque de Cantorbéry ;
 le laúd, un instrument de musique.

ru:Лод (значения)